Climești se poate referi la:
 Localități din România:
 Climești, Bacău			
 Climești, Neamț